Bresemann har flere betydninger:
 Sophus Hans Madsen Daugaard Bresemann (1864 – 1945) – dansk redaktør og politiker.
 Jakob Bresemann (født 1976) – dansk fodboldspiller.